FCAF steht für:
 Federacio Catalana D'amics del Ferrocaril, ein spanischer Modelleisenbahnverband
 Fédération Cycliste et Athlétique de France, ein französischer Sportverband
 Ferrocarril Austral Fueguino, eine schmalspurige Eisenbahn in Feuerland (Argentinien)

FCAF